

Aziende 
 Challenge – compagnia petrolifera neozelandese
 Challenge – azienda motoristica britannica

Cinema 
 Challenge – film del 1937 diretto da Balwant Bhatt
 Challenge – film del 1974 diretto da Martin Beck
 Challenge – film del 1984 diretto da Kodanda Rami Reddy A.
 Challenge – film del 2009 diretto da Raj Chakraborty
 Challenge – film del 2011 diretto da Shyam Bhattarai

Editoria 
 Challenge – rivista politica (comunista) britannica
 Challenge – rivista di giochi di ruolo statunitense
 Challenge – rivista economica statunitense

Altro 
 Challenge – termine sportivo
 Challenge – attività scout
 Challenge – emittente televisiva britannica
 Challenge – comunità non incorporata della California, Stati Uniti d'America
 Challenge – album dei Flower Travellin' Band del 1969
 Challenge – romanzo di H. C. McNeile del 1937

Pagine correlate 
 Challenges
 The Challenge